Označení FITkit má více významů:

 FITkit, výuková hardware platforma na Vysoké učení technické v Brně
 FITkit (test), imunologický test